Kristian Suleski, né le , est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Carrière en club 
 2013-2016 : HC Bienne (Junior Elite A)
 2016-2017 : HC Ajoie (LNB)
 depuis 2017 : HC Bienne (LNA)

Carrière internationale 

Il représente la Suisse au cours des compétitions suivantes :

Championnat du monde junior -18 ans : 2015

Références 

Naissance en juillet 1997
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Bienne
Joueur du SC Langenthal
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Joueur du HC Ajoie
Joueur du HC Olten